Le terme de duc d'Abrantes peut renvoyer à plusieurs titres, créés dans différents pays européen. Actuellement, seul le titre espagnol est encore porté.

1642 – Ducs d'Abrantes (Espagne) 

Le titre espagnol de duc d'Abrantes est créé par Philippe  le , en faveur de don Alfonso de Láncaster y Láncaster, petit-fils de Jean  de Portugal. Il obtient la dignité de grand d'Espagne le , ratifié le .

Liste des titulaires 
 1642-1654 : Alfonso de Láncaster y Láncaster Enríquez de Girón (1597-1654) ;
 1654-1720 : Agustín de Láncaster y Sande Padilla (1639-1720), fils du précédent ;
 1720-1733 : Juan Manuel de Láncaster y Noroña ( 1733), fils du précédent ;
 1733-1747 : Juan Antonio de Carvajal y Láncaster (1688-1747), neveu du précédent ;
 1747-1783 : Manuel Bernardino de Carvajal y Zúñiga (1739-1783), fils du précédent ;
 1783-1793 : Ángel María de Carvajal y Gonzaga (1771-1793), fils du précédent ;
 1793-1816 : Manuel Guillermo de Carvajal y Fernández de Córdoba (1790-1816), fils du précédent ;
 1816-1839 : Ángel María de Carvajal y Fernández de Córdoba y Gonzaga (1793-1839), frère du précédent ;
 1839-1890 : Ángel María de Carvajal y Téllez-Girón (1815-1890), fils du précédent ;
 1890-1898 : Ángel Luis de Carvajal y Fernández de Córdoba y Téllez-Girón (1841-1898), fils du précédent ;
 1868-1902 : Manuel Bernardino de Carvajal y Gutiérrez de la Concha Fernández de Córdoba y Tovar (1868-1902), fils du précédent ;
 1903-1939 : María del Carmen de Carvajal y del Alcázar (1901-1939), fille du précédent ;
 1939-1939 : Diego de Zuleta y Carvajal (1923-1939), fils de la précédente ;
 1939-1992 : José Manuel de Zuleta y Carvajal (1927-1992), frère du précédent ;
 depuis 1997 : José Manuel de Zuleta y Alejandro (1960), fils du précédent.

1753 – Duchesses d'Abrantes (Portugal) 

Le titre portugais de duc d'Abrantes est créé par Joseph  le  , en faveur d'Ana Maria Catarina Henriqueta de Lorena,  marquise d'Abrantes et  comtesse de Penaguião, ad personam, pour elle et, depuis, pour sa fille, dames de la reine.

Liste des titulaires 
 1753-1761 : Ana Maria Catarina Henriqueta de Lorena (1691-1761) ;
 1761-1764 : Maria Margarida de Lorena (1717-1764), fille de la précédente.

1808 - Ducs d'Abrantès (France) 

Le titre français de duc d'Abrantès et de l'Empire est créé par Napoléon  par décret du  en faveur du général Junot, alors gouverneur du Portugal. Les lettres patentes sont enregistrées au Sénat le .

Le titre s'éteint à la mort du troisième duc, Alfred Junot, le . Son gendre, Maurice Le Ray, est autorisé à relever le titre par décret du . Les lettres patentes sont enregistrées le . Finalement, le titre s'éteint définitivement à la mort du sixième duc, Maurice Le Ray, le .

Liste des titulaires 
 1808-1813 : Jean-Andoche Junot (1771-1813), colonel général des hussards ;
 1813-1851 : Louis Napoléon Andoche Junot (1805-1851), écrivain, fils du précédent ;
 1851-1859 : Andoche Alfred Michel Junot (1810-1859), officier d'infanterie, frère du précédent, x 1° 1845 Marie Céline Elise Lepic (1824-1847 ; leur fille Jeanne Joséphine Marguerite Junot d'Abrantès, 1847-1934, x Xavier Eugène Maurice Le Ray ci-dessous), et x 2° sa belle-sœur Marie Louise Léonie Lepic (1829-1868 ; postérité)
 1869-1900 : Xavier Eugène Maurice Le Ray (1847-1900), homme politique, gendre du précédent ;
 1900-1954 : Eugène Marie Andoche Napoléon Le Ray (1870-1954), officier d'infanterie, fils du précédent ;
 1954-1982 : Maurice Bertrand Andoche Le Ray (1906-1982), avocat, neveu du précédent.

Notes et références 
 
 

Noblesse espagnole
Liste de ducs
Liste de personnalités espagnoles
Duc d’Abrantès